Cosmos 1 – prywatny satelita technologiczny testujący żagiel słoneczny
 Kosmos 1 – radziecki satelita technologiczny z 60. lat XX wieku